

Міста-ювіляри

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події 
 7—8 травня — відбулися обласні змагання з велосипедного спорту на приз «Вільного життя»

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1955 у Тернополі

Примітки

Джерела

Посилання